Эрика Кирпу (, род.  в Москве, Россия) — эстонская фехтовальщица на шпагах, олимпийская чемпионка, чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, призёр чемпионатов мира и Европейских игр.

Её мать — Ирина Сатаненко — россиянка, а отец — Виктор Кирпу — эстонец. Эрика Кирпу родилась в Москве, но воспитывалась в Тарту. Ей родным языком является русский, но она владеет также эстонским, английским и итальянским языками.

Спортивные достижения 
В команде с Юлией Беляевой, Ириной Эмбрих и Кристиной Кууск завоевала бронзу чемпионата Европы в Леньяно в 2012 году, а затем золото в Загребе в 2013 году.

На чемпионате Мира по фехтованию 2014 года в Казани сумела выиграть бронзовую медаль в индивидуальной шпаге. Затем со своими подругами по команде, в последний день соревнований, Кирпу завоевала серебро в командных соревнованиях. В финале они проиграли только россиянкам. В 2015 году на чемпионате Европы, проходившем в швейцарском городе Монтрё. В составе сборной Эстонии завоевала серебряные медали. В этом же году на Первых европейских играх завоевала бронзовую медаль в дисциплине — шпага.

В июне 2016 года в командном турнире завоевала золотую медаль на чемпионате Европы в Торуне.

В 2017 году на чемпионате мира Эрика стала чемпионкой мира, одержав первую в истории Эстонии победу в командном первенстве.

В 2018 году эстонская шпажистка поднялась на третью строчку пьедестала почёта на континентальном чемпионате в командном турнире.

На летних Олимпийских играх 2020 в Токио завоевала золотую медаль в командной шпаге.

Государственные награды 
 Кавалер ордена Белой звезды 2 класса (Эстония, 2022 год)

Примечания 

Фехтовальщики Эстонии
Олимпийские чемпионы от  Эстонии
Олимпийские чемпионы по фехтованию
Чемпионы мира по фехтованию
Чемпионы Европы по фехтованию
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года